Patoruzú puede referirse a:

 Patoruzú, personaje de historieta creado en 1928 por el argentino Dante Quinterno;
 Patoruzú (revista), revista argentina vigente entre 1936 a 1977;
 Patoruzú Rugby Club, club de rugby y hockey de Trelew, Chubut, Argentina.